Präparand (lat. „Vorzubereitender“) steht für:
 Präparand, regional und phasenweise ein Konfirmand, siehe Konfirmation #Konfirmandenzeit
 Präparand, historisch ein auszubildender Lehrer in Frühphase, siehe Präparandenanstalt